A 6ª temporada de RuPaul's Drag Race começou a ser originalmente exibida no dia 24 de fevereiro de 2014. RuPaul continua como apresentadora do programa, juntamente com os jurados fixos Michelle Visage e Santino Rice.

Assim como na temporada anterior, 14 participantes competiram pelo título de America's Next Drag Superstar, provando a RuPaul que possuem carisma, singularidade, coragem e talento. Bianca Del Rio foi a grande vencedora da competição, garantindo o suprimento de cosméticos da marca Anastasia Beverly Hills e o prêmio de 100 mil dólares. Adore Delano e Courtney Act foram as vice-campeãs e BenDeLaCreme foi escolhida pelo público como a Miss Simpatia da temporada.

Esta temporada foi a primeira em que não ocorreu o patrocínio da marca de vodkas Absolut, nem mesmo nos episódios Untucked. Durante os Untucked, o antigo Interior Illusions Lounge passou a ser conhecido apenas como Silver Lounge e FormDecor Lounge. A música tocada durante os desfiles dos episódios é "Sissy That Walk" e nos créditos, "Dance With U", ambas do álbum Born Naked.

Em 17 de julho de 2016, Adore Delano foi confirmada entre as 10 participantes de RuPaul's Drag Race: All Stars 2. Adore desistiu de sua participação no segundo episódio, ficando em 9º lugar na competição, após as críticas que recebeu de Raven-Symoné no episódio anterior. No dia 20 de outubro de 2017, BenDeLaCreme e Milk foram anunciadas entre as 10 participantes de RuPaul's Drag Race: All Stars 3. Milk foi eliminada no terceiro episódio por Kennedy Davenport, ficando em 8º/9º lugar na competição. Já BenDeLaCreme se auto-eliminou no sexto episódio depois de trazer Morgan de volta à competição, ficando em 5º/6º lugar. Já em 22 de agosto de 2018, Gia Gunn foi confirmada entre as 10 participantes de RuPaul's Drag Race: All Stars (4.ª temporada). Gia foi eliminada no terceiro episódio por Manila Luzon.

Concorrentes 

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2013).

Progresso das participantes

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante foi eliminada no lipsync final, ficando em 4º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana junto com outra participante.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas nenhuma foi eliminada.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante retornou como convidada para o episódio da final.

  As participantes ganharam o mini-desafios e foram capitãs de equipes.

  A participante ganhou o mini-desafio, ganhado premio ou vantagem no desafio da semana.

Notas 

 A estreia do programa aconteceu em dois episódios. O 1º somente com sete queens e uma eliminação. O mesmo aconteceu no 2º episódio. Somente no 3º episódio os dois grupos se conheceram.
 Episódio 7: Não ocorreu nenhuma eliminação.
 Laganja Estranja é a quarta participante a ser eliminada após ter ganhado o desafio do episódio anterior.
 Adore Delano é a quarta participante a ganhar dois desafios consecutivos.
 Adore Delano é a segunda participante a ganhar dois desafios consecutivos e dublar duas vezes consecutivas na mesma temporada.
 Bianca Del Rio é a primeira competidora na história do programa que não recebeu uma pontuação ruim nem dublou em nenhum desafio.
 Bianca Del Rio e Courtney Act tornam-se a quarta e quinta participante a chegar na final sem passar pela eliminação. Sendo Bianca a 2ª vencedora a conseguir esse fato.

Dublagens

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada na dublagem final, contra todas as outras concorrentes, ficando em quarto lugar.

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Episódios

Internet 
Atualmente, o serviço de streaming Netflix fornece as temporadas de 1 a 11(junto ao untucked da temporada ) do programa para ser assistida via internet, além da temporada 4 do spin-off RuPaul's Drag Race: All Stars.

Ligações Externas
 Site (EUA)
 Website (Canadá)
 Facebook

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2014 na televisão nos Estados Unidos